Тоне Гогала (Крањ, 10. јануар 1945) је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1968. || Пета заседа  || Командант Хари
|-
| 1969. || Седмина  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Сутјеска  || Партизан који је кренуо преко Пиве
|-
| 1973. || Лет мртве птице  || /
|-
| 1978. || Прослава пролећа  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Ослобођење Скопља  (ТВ филм)|| Стојчев
|-
| 1984. || Наслеђе  || Миха Брус
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || -{Death Train}- (ТВ филм) || Талац
|-
| 1995. || Стриптих  (ТВ филм)|| /
|-
| 1997. || -{Triptih Agate Schwarzkobler}- (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1945.
Крањани
Словеначки глумци
Југословенски глумци